Гордана Милетић (Београд, 7. март 1937) српска је филмска и позоришна глумица. Од укупно 14 филмографских јединица Гордана Милетић је као глумица учествовала у 13.

Филмографија 
Глумица | Селф |

Дугометражни филм | ТВ филм
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|5
|2
|0
|0
|1
|3
|11
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|2
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|2
|0
|0
|2
|4
|13
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+Дугометражни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 1957
| Зеница
| Дивна
|-
! 1958
| Цеста дуга годину дана
| Ангела
|-
! 1958
| -{Hvezda jede na jih }-
| Сона Клáновá - певачица
|-
! 1959
| -{Le notti dei Teddy Boys }-
| Долорес
|-
! 1959
| -{Juke box - Urli d'amore }-
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1960-te  ▲
|-
! 1960
| -{La garçonnière }-
| Лаура
|-
! 1962
| -{Lo sgarro}-
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
1990-te  ▲
|-
! 1998
| -{La cena }-
| /
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
2000-te  ▲
|-
! 2004
| -{Tartarughe sul dorso }-
| Тетка
|-
! 2007
| -{Hotel Meina }-
| Бака Сомецо
|-
! 2009
| -{Dall'altra parte del mare }-
| Тоска
|}

{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
|-
! 1998
| -{La donna del treno }-
|-
! colspan = "3" style = "text-align:center;" |
2000-te  ▲
|-
! 2005
| -{Edda }-
|}
            

ТВ документарни филм

          
{| class="wikitable" style="text-align:left;"
|+ТВ документарни филм
! style="width: 3em;" |
! style="width: 21em;" |Назив
! style="width: 16em;" |Улога
|-
! 2008
| Giuseppe De Santis
| Лично (као Гордана Милетић Де Сантис)
|}

Референце 

Рођени 1937.
Глумци из Београда
Српске глумице
Југословенски глумци